Účinnost může označovat:
 účinnost (fyzika) – fyzikální veličina
 světelná účinnost
 termodynamická účinnost
 účinnost (právo) – vlastnost právního předpisu

Související články 
 Účinek
 Efektivnost

Externí odkazy